|-
| 121201 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121202 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121203 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121204 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121205 - ||  || 8 august 1999 ||  || 
|-
| 121206 - ||  || 13 august 1999 ||  || 
|-
| 121207 - ||  || 7 august 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121208 - ||  || 8 august 1999 ||  || 
|-
| 121209 - ||  || 17 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121210 - ||  || 25 august 1999 ||  || 
|-
| 121211 Nikeshadavis ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121212 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121213 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121214 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121215 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121216 - ||  || 4 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121217 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121218 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121219 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121220 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121221 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121222 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121223 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121224 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121225 - ||  || 8 septembrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121226 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121227 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121228 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121229 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121230 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121231 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121232 Zerin ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 121233 - ||  || 10 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 121234 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121235 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kanab || 
|-
| 121236 Adrianagutierrez ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121237 Zachdolch ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121238 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121239 - ||  || 14 septembrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121240 - ||  || 15 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 121241 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121242 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121243 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121244 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121245 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121246 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121247 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121248 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121249 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121250 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121251 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121252 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121253 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121254 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121255 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121256 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121257 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121258 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121259 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121260 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121261 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121262 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121263 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121264 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121265 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121266 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121267 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121268 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121269 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121270 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121271 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121272 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121273 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121274 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121275 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121276 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121277 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121278 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121279 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121280 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121281 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121282 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121283 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121284 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121285 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121286 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121287 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121288 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121289 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121290 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121291 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121292 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121293 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121294 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121295 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121296 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121297 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121298 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121299 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121300 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-